Nestelbach (von Nestel, verwandt mit „Nessel“) ist ein geographischer Name

von Gemeinden und Orten:
 Nestelbach im Ilztal, ehemalige Gemeinde im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark
 Nestelbach bei Graz, Gemeinde im Bezirk Graz-Umgebung in der Steiermark
 Nestelbach (Gemeinde Nestelbach bei Graz), Katastralgemeinde der Gemeinde Nestelbach bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Nestelbach (Gemeinde Großklein), eine Ortschaft in der Marktgemeinde Großklein im Bezirk Leibnitz, Steiermark,

von Gewässern:
 Nestelbach, alte Namensform des Nesselbach (Bühler), rechter Zufluss der Bühler zwischen Bühlertann und Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Nestelbach (Hopfenbach), rechter Zufluss des Hopfenbachs bei Nestelberg, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Nestelbach (Laßnitzbach), linker Zufluss des Laßnitzbaches bei Laßnitzthal, Stadt Gleisdorf, Bezirk Weiz, Steiermark
 Nestelbach, auch Nesselbach (Wien), rechter Zufluss des Donaukanals im Wiener Gemeindebezirk Döbling

Siehe auch:
 Nesselbach
 Nesterbach